Il realismo dinamico è uno sviluppo integrato filosofico e metafisico del sistema scolastico tomistico. L'oggetto del realismo dinamico è: lo studio della realtà storica come tale ed intesa come una grande sezione dellente in universale. Nel sistema scolastico tomistico che distribuisce lo studio dell'ente in universale in 6 trattati:1 Logica, 2 Ontologia, 3 Cosmologia, 4 Psicologia razionale, 5 Teodicea, 6 Etica. Il realismo dinamico occupa il 7 ed ultimo posto. Così viene inquadrato da colui che ne viene considerato lo scopritore: Tommaso Demaria.

Introduzione 

“Il realismo dinamico non è solo una filosofia. È una dimensione della realtà storica come tale che la penetra in tutte le sue espressioni.
L’aspetto filosofico del realismo dinamico tuttavia emerge come un suo aspetto fondamentale che si articola in tre momenti coordinati”:

 1.	Aspetto ontologico 2.	Aspetto storico-metafisico 3.	Aspetto organico-dinamico.

Tommaso Demaria (teologo, filosofo e metafisico 1908-1996) descrive in estrema sintesi la natura della sua scoperta metafisica il cui scopo fu quello di dare uninterpretazione della realtà storica che fosse realistico oggettiva e per questo in armonia con la tradizione filosofica tomista e con il Vangelo stesso. Tommaso Demaria colloca il realismo dinamico (escludendo l’estetica) come settimo ed ultimo trattato del sistema scolastico tomista.

“Un’interpretazione realistico oggettiva della realtà storica non può restare fine a sé stessa, chiusa nell’alveo della ricerca astratta, anzi è proprio l’opposto”. Lo scopo dichiarato del Demaria fu quello di conoscere la natura profonda della realtà storica per poterla mobilitare verso la realizzazione di sé stessa, una realizzazione che muovendosi nell’ambito della libertà umana non è per nulla scontata né automatica.

Demaria colloca il suo pensiero come uno schietto anti-idealismo e anti-materialismo storicista, il deciso anti-positivismo materialista e relativista. Porta il realismo dinamico a criticare in maniera forte i sistemi storico economici prevalenti nella realtà storica nata dalla rivoluzione industriale e cioè il marxismo e il capitalismo con tutti i risvolti economici e sociali ad essi connessi.
La scoperta di una “terza via” metafisicamente fondata è l’esito di questa sua ricerca filosofica.
Il Demaria da spiegazione del perché della denominazione: realismo dinamico. La ricerca demariana si svolge tutta a partire dal realismo filosofico tomista che resta la roccia culturale e terminologica del suo contributo. Il grande patrimonio metafisico di San Tommaso, che Demaria definisce statico, insostituibile per la conoscenza della natura e dell’etica, permane come il fondamento necessario del successivo sviluppo dinamico con il quale il Demaria interpreta la storia.
Il sistema tomista è per Demaria necessario ma insufficiente ad interpretare la realtà storica moderna in continua costruzione, la quale ha finito altresì per essere fagocitata dalle filosofie del divenire prevalenti nella cultura modernista. Questa impostazione diveniristica ha scalzato la realtà sostanziale dell’uomo, non riconoscendola più come ente immutabile nella sua essenza naturale e proiettandola in una dimensione solo soggettiva che ha finito per renderla “liquida”: l’uomo decide ciò che vuole essere anche contro l’evidenza della natura e della storia.

Demaria nella sua osservazione della realtà si domanda come dar conto del divenire della storia e nel contempo della stabilità e immutabilità delle sostanze naturali, a partire dall’uomo. Come Demaria descrive, è qui che interviene la scoperta chiave del realismo dinamico e cioè la scoperta dellente dinamico, come realtà storica universale in perenne autocostruzione. Il dinamico “demariano” da spiegazione in modo realista del divenire della storia. Di qui il binomio realismo dinamico, che in combinazione con il realismo “statico” della tradizione tomista rende conto della immutabilità dell’essenze sostanziali. 
A detta di Demaria, è per questa ragione che esso costituisce un sistema metafisico completo e integrato che va sotto il nome di realismo integrale , cioè la integrazione tra il realismo “statico” (quello della scolastica tomista) con il realismo dinamico.

Secondo Demaria, il realismo integrale mantiene quindi la realtà sostanziale degli enti naturali e spiega in modo coerente e univoco il divenire della storia che viene metafisicamente colta come un essere in costruzione permanente e più precisamente un organismo storico non sostanziale capace tuttavia di vivere e agire a titolo proprio auto-costruendosi in modo coerente e univoco nello spazio e nel tempo.

Secondo Demaria anche la realtà storica, come la realtà naturale, ha dunque un ordine che può essere progressivamente scoperto e come tale esso presuppone un garante: un garante dell’essere e della sua verità, che per Il Demaria non può che essere Dio stesso creatore e co-costruttore insieme all’uomo della realtà storica. Sempre ammesso che l’uomo lo voglia accettare. 
Demaria afferma che il realismo integrale garantisce la libertà dell’umanità fino alle sue estreme conseguenze.

Autori che hanno sviluppato il realismo dinamico

Tommaso Demaria, Paolo Arnaboldi, Giacomino Costa, Ugo Sciascia,Mario Occhiena, Gaetano Peretti, Gaetano Bellorio,Stefano Fontana, Mario Toso, Lorenzo Leuzzi,Erminio Astori, Roberto Alfano,  Marco Mosca D'Urslingen, Giovanni Maria Righetti, Nicola Palmisano, Giuseppe Tacconi, Lorenzo Cretti, Nicola Mele, Donato Bagnardi,  Alessandro Cortese, Piergiorgio Roggero, Riccardo Lufrani, Mauro Mantovani,Oliviero Riggi,  Roberto Roggero, Giulio Pirovano, Leonardo Campanella, Luca Cipriani, Alberto Cetti, Adalberto Arrigoni.

Paolo Arnaboldi e le origini del Realismo Dinamico 
Paolo Maria Arnaboldi nacque a Cernusco sul Naviglio (MI) nel 1914. Entrò nell’Istituto Missionario Salesiano e venne ordinato sacerdote nel 1943.  Nel 1948 venne destinato all’insegnamento della teologia morale presso l’Istituto Salesiano di Monteortone (PD). Coinvolgendo un gruppo di laici della locale parrocchia, che in seguito diverrà la Associazione pubblica di fedeli “La Santa Famiglia di Nazareth”, incominciò il Movimento Fraterno Aiuto Cristiano F.A.C. (FAC) nel maggio del 1948 che si occupò di promuovere un nuovo modo di vivere il cristianesimo con particolare attenzione alle opere di carità che nelle condizioni dell'Italia del dopoguerra erano una urgenza di fraternità cristiana e materiale. Il FAC in pochi anni ebbe rapida diffusione in centinaia di parrocchie in Italia ed all'estero. Trovò il determinante sostegno spirituale e attivo appoggio materiale in don Giovanni Calabria. In seguito don Luigi Pedrollo, il primo successore di don Calabria alla direzione dell’Opera, divenne padre spirituale di don Arnaboldi con cui scambiò oltre 200 lettere di contenuto spirituale e teologico. Nel contesto dei salesiani negli anni cinquanta incontra e avvia una duratura condivisione di riflessioni teologiche, filosofiche e metafisiche con Tommaso Demaria contribuendo allo sviluppo del realismo dinamico. Fu coautore con Tommaso Demaria di alcuni dei primi testi del realismo dinamico. Arnaboldi fu collaboratore di padre Riccardo Lombardi “il microfono di Dio”, che volle inserirlo come relatore nei suoi corsi a sacerdoti e laici in tutta Italia per un “Mondo Migliore”. Negli anni sessanta il Movimento Fraterno Aiuto Cristiano di don Arnaboldi conta su una sede a Velate di Varese ove si tengono corsi per sacerdoti e laici e si redigono testi del FAC e sul realismo dinamico. Negli anni sessanta rafforza la sua relazione con Giacomino Costa che aderisce al Movimento FAC. Arnaboldi, Costa e Demaria sono organizzatori e relatori a corsi per industriali e dirigenti a Rapallo e sviluppano con il contributo di Costa le tematiche economiche del realismo dinamico. Con il concreto sostegno di Costa nel 1971 viene inaugurata la nuova sede del FAC a Roma che diviene subito un centro di formazione e preghiera frequentato da laici, sacerdoti e vescovi. Vi si tengono anche i corsi sul realismo dinamico tenuti da Tommaso Demaria. Affiancano e sostengono don Arnaboldi anche altri sacerdoti, tra i quali don Lorenzo Cretti e laici tra cui Maria Costa. Don Paolo Arnaboldi morì a Roma l’11 aprile 1998.

Gli aspetti teologici ed ecclesiologici 

Il realismo dinamico origina da una profonda riflessione sulla reale natura della chiesa alla luce di pubblicazioni quali la enciclica “Mystici Corporis” di Pio XII del 29 giugno 1943 che nella introduzione riporta:” La dottrina sul Corpo Mistico di Cristo che è la Chiesa (cfr. Col. 1, 24), dottrina attinta originariamente al labbro stesso del Redentore…invita tutti gli uomini mossi dal divino Spirito a studiarla e, illuminando la loro mente, fortemente li spinge a quelle opere salutari che corrispondono ai suoi precetti….”. Arnaboldi e Demaria, entrambi sacerdoti salesiani, incoraggiati a studiare e ad agire come Pio XII invita a fare iniziano un dialogo che affronta la natura ontologica, dell’essere, il “cos’è”, l'ente del Corpo Mistico di Cristo che è la Chiesa. In questo loro rapporto dialettico, Arnaboldi e Demaria constatano che le categorie di ente che la tomistica scolastica classica propone, descrive bene in astratto la Chiesa come ente di relazione, ma poco descrive la chiesa vista come Corpo Mistico concreto. Serve una nuova categoria di ente, non statico inteso come già fatto nella sua essenza, già esistente in natura, ma un ente dinamico che meglio si adatti alla speciale realtà non esistente in natura, non deterministica, ma in continua ed attivistica costruzione nello spazio e nel tempo dall’agire umano. La persona che agisce attivisticamente per la costruzione del Corpo Mistico che è la Chiesa, è libera, esercita il proprio libero arbitrio, sceglie cosa vuole fare e cosa vuole diventare ma diviene anche persona cellula, parte di un organismo, impersonale (questo organismo dinamico non è una persona), non sostanziale (non è fatto di sostanza), tuttavia visto come concreto ed esistente nella realtà storica. Sul tema Arnaboldi e Demaria firmano assieme il testo Cristianesimo e realtà sociale (1959).

La realtà storica laica e profana 
La visione del Corpo Mistico come ente o meglio come organismo dinamico, era valida per il mondo sacro e religioso. Arnaboldi e Demaria scoprirono che anche nella realtà storica laica e profana erano realmente esistenti enti dinamici ed organismi dinamici come la famiglia o l’impresa industriale. Demaria definisce nelle sue lezioni l’impresa industriale come il primo ente dinamico della storia profana (non sacra). Molti industriali, dirigenti, imprenditori e consulenti aziendali, parteciparono ad incontri, a loro dedicati curati dall’ UCID a Rapallo e presso le sedi FAC tenuti da Arnaboldi, Demaria e poi da Giacomino Costa, Ugo Sciascia e altri. Di molti di questi incontri furono pubblicati gli atti a partire dal 1958. Demaria disse che gli imprenditori i dirigenti ed i consulenti aziendali erano quelli che meglio comprendevano il realismo dinamico e sapevano come tradurlo in azione. Più volte don Arnaboldi chiese a Demaria di scrivere quanto diceva, di ripetere con parole più chiare e comprensibili il frutto di quelle riflessioni. Demaria le espose nella metafisica realistico dinamica e nella filosofia realistico dinamica. Sulla difficoltà di lettura dei testi del realismo dinamico don Arnaboldi, uomo di concreta azione pastorale esercitata al FAC, disse al Demaria professore di filosofia, di aver letto come “espiazione per i propri peccati” la sua trilogia composta da Ontologia realistico dinamica (1975), Metafisica della realtà storica. La realtà storica come ente dinamico (1975), La realtà storica come superorganismo dinamico: dinontorganismo e dinontorganicismo (1975).

Giacomino Costa e la nuova economia organico dinamica

Giacomo Federico Costa (Genova, 15 novembre 1905 – Genova, 13 marzo 1977) detto Giacomino o indicato sulla stampa come Giacomo II per distinguerlo dagli omonimi famigliari è stato un armatore della famiglia Costa che si occupò principalmente di navi da carico. Contemporaneamente alla attività principale fu impegnato in numerose altre attività a Genova. Se Angelo Costa nella famiglia aveva il primato imprenditoriale, Giacomino ne aveva il primato morale. Fu vice presidente degli “Ospedali Galliera” per oltre 21 anni, presidente della “Cooperativa Auxilium-UCID” che mise a disposizione 750 alloggi per fronteggiare le richieste di sfollati e bisognosi, presidente del “Comitato permanente per la posa della statua del Cristo degli abissi” opera che venne posata in mare nel 1954,si adoperò per la realizzazione della "Casa dell’emigrante" per l’alloggio temporaneo di coloro che si imbarcavano a Genova, si impegnò per la realizzazione del nuovo “Stadio sportivo Pio XII” all'interno del parco della Villa Lomellini Rostan. Molte di queste attività furono svolte nell'ambito di un duraturo sodalizio con vescovo ausiliare di Genova ed in seguito cardinale Giuseppe Siri a partire dal 1943 quando insieme collaborarono per affrontare le gravi emergenze alimentari e di ogni tipo che la popolazione della città viveva a causa della guerra in corso. Fu Siri che lo nominò presidente dell'Azione Cattolica di Genova ed alla morte di Giacomino Costa ne celebrò le esequie ed incoraggiò Giovanni Costa, il fratello di Giacomino, a scriverne la biografia: "segnate tutto fatti, detti, eventi di Giacomino perché verrà il giorno in cui occorrerà scriverne la vita". Nella prefazione del libro Mio Fratello Giacomino, Siri testimonia che "questa è una biografia "vera"". Siri traccia un profilo dell'indole di quell'imprenditore che gli fu a fianco per molti anni"...operosissimo, ma il più vicino al silenzio, perché sgusciava via sempre, nulla aggiudicava a sé, faceva far bella figura a tutti e scompariva".

Nel corso degli anni ‘50 aderì al movimento Fraterno Aiuto Cristiano F.A.C., animato dal sacerdote salesiano don Paolo Arnaboldi, con l'incoraggiamento di Giovanni Calabria e ne divenne sostenitore e promotore.

Abbracciò con molta convinzione, con la guida di don Tommaso Demaria e don Paolo Arnaboldi, la nuova cultura organico dinamica che considerò alternativa vera al modello di società capitalista ed al modello marxista. Ne divenne divulgatore in conferenze tenute agli incontri dell'U.C.I.D.. Fu fondatore del Movimento Ideoprassico Dinontorganico M.I.D., oggi divenuto Associazione Nuova Costruttività, con l’obiettivo di diffondere gli studi, la conoscenza e l’applicazione del realismo organico dinamico.Scrisse anche alcuni opuscoli divulgativi.

Il 12 gennaio 1977 il figlio Piero Costa, ingegnere navale, venne sequestrato dalla Brigate Rosse e liberato il 3 aprile 1977.

Giacomino Costa morì negli “Ospedali Galliera” di Genova il 13 marzo 1977.

Aspetti di economia organico dinamica
È un tema ampiamente trattato nel realismo dinamico, ed al quale Giacomino Costa diede contributo tramite i dialoghi ed i confronti diretti con Tommaso Demaria incontrato sia nei convegni tenuti a Rapallo dal 1958 al 1970 che agli incontri presso la sede del FAC a Roma dal 1971.Giacomino Costa non si limitò a considerazioni speculative sull'economia e sulla impresa organico dinamica ma volle tradurle in opera concreta nella realizzazione dell'impresa "Rivalta scrivia", il "porto secco" di Genova.

Scrive Giacomino Costa: "Al di fuori della visione giusta, organico dinamica, della persona umana storicizzata come persona cellula, esiste solo lo stritolamento e l'assorbimento marxista della persona nel collettivo oppure la sopraffazione della persona da parte del più forte nell'individualismo liberal capitalista....La visione organico dinamica è contraria sia all'economia capitalista mossa solo dall'interesse e dal profitto, sia all'economia collettivista in cui lo Stato anonimo si sostituisce al padronato diventando il nuovo padrone con l'aggravante che sopra di sé non tollera nessuno... . L'economia organico dinamica è l'economia costruttiva della società...".

A Giacomino Costa venne da molti sollevata l'obiezione che al cristiano basta la Dottrina Sociale della Chiesa (DSC) e Costa rispondeva che lasciare l'applicazione della DSC alle singole coscienze sarebbe come dire che " per costruire una casa basta conoscere la fisica e la matematica, mentre è pure indispensabile l'ingegneria la quale rispettando quei principi faccia un progetto e determini la modalità delle costruzioni". Costa precisa anche che "Questa ideologia (modello di sviluppo) è laica e autonoma poiché pensa alla costruzione delle realtà storiche profane". In questo Costa si riferisce al tipo o modello di sviluppo dinontorganico, alternativo al marxista ed al liberal capitalista. Dopo la morte di Giacomino Costa nel 1977 così scrisse alla famiglia Giuseppe Almici vescovo di Alessandria:" ...da anni collaboravo...e seguivo con particolare attenzione... le sue geniali anticipazioni di un nuovo ordine sociale che dovrà venire perché l'attuale non regge...". Il richiamo della Chiesa Cattolica ad abbandonare il modello di sviluppo liberal capitalista per adottane uno nuovo da studiare anche tramite la metafisica è stato ribadito in recenti encicliche quali la Caritas In veritate (2009) e la Laudato si' (2015) ed incoraggiato tramite iniziativi quali lEconomia di Francesco (2020).

L'analisi con il realismo dinamico individua tre tipi di economia: la capitalista, la marxista/comunista, la dinontorganica. Per brevità riportiamo di seguito la differenza del concetto di impresa capitalista ed impresa dinontorganica secondo il realismo dinamico.

L’impresa capitalista è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Si avvale di un complesso di beni strumentali, il mezzo concreto (l’azienda): immobili, sedi, attrezzature, impianti, personale, metodi, procedure, risorse. Si tratta di “cose” e tra queste anche il personale /forza lavoro. Anima suprema dell’impresa capitalista è il profitto e secondariamente la creatività imprenditoriale a servizio del profitto. La socialità dell’impresa diviene un fatto ambientale ed incidentale innegabile ma secondario.  Quindi l’impresa (con la relativa azienda) capitalista secondo la critica fatta dal realismo dinamico,  è una “cosa” ridotta a capitale e lavoro.

L’impresa dinontorganica (la vera natura profonda dell’impresa secondo il realismo dinamico) è organismo dinamico economico di base dell’attuale società industriale (o postindustriale). È un vero organismo dinamico, una realtà complessa, non fisica ma prodotta dall'uomo, costituita dalla sintesi di cose e di persone autonome e cellule dell’organismo impresa, animata da un proprio principio vitale e perciò capace di vivere ed agire a titolo proprio. È quindi impresa umanissima, affrancata dal materialismo capitalista. Anima dell’impresa è la costruttività nel suo triplice aspetto economico, sociale e “ideoprassico”, che eleva la creatività al di sopra del solo profitto e che soddisfa ad un tempo le esigenze della società globale e della impresa (quali il profitto, comunque necessario ma non sufficiente).

La Rivalta Scrivia come impresa organico dinamica
L'interporto di Rivalta Scrivia nasce negli anni 60  da un’idea e dalla determinazione imprenditoriale di Giacomino Costa con il supporto della famiglia Costa e degli imprenditori Salvatore Juvara e Alfonso Menada. Nel 1966 il Costa fondò, e ne fu il primo presidente, la “Rivalta Scrivia Ente Sviluppo Traffici Internazionali Porti Nord Italia SpA”.

Giacomino Costa colse la necessità di trovare una soluzione alla secolare congestione del porto di Genova acuitasi negli anni 60 per l'incremento vertiginoso dei traffici. A quel tempo le navi attendevano anche più giorni per iniziare lo scarico delle merci a causa del sovraccarico di materiali che intasava le banchine del porto. Il conseguente aumento di costi e di tempi faceva perdere a Genova parte dei traffici in quanto rendeva preferibili altri porti concorrenti anche nel Nord Europa.  La soluzione, prima del suo genere in Italia,  ideata da Giacomino Costa fu quella di trasferire in terraferma, per via stradale e ferroviaria, quelle attività che potevano essere svolte altrove rispetto alla banchina del porto. Individuò l'area di Rivalta Scrivia nel comune di Tortona, che disponeva di ampie superfici e di ottimi collegamenti stradali e ferroviari verso le zone di destinazione delle merci, come idonea per la realizzazione del “porto secco” di Genova. Giacomino Costa operò con la volontà di rendere l'azienda Rivalta Scrivia organica a tutte le realtà coinvolte nelle operazioni portuali. Con questo obiettivo utilizzò criteri del realismo organico dinamico.

La fatturazione il 5 dicembre 1966.La società contava oltre 150 soci e disponeva di 4 miliardi di lire.

L'impresa ebbe successo nonostante le forti opposizioni provenienti da alcune realtà portuali che la consideravano concorrente o anomala in quanto si configurava come una iniziativa di stampo né comunista né liberista ma diversa e come da descrizione del Costa“organico dinamica”.Con altra denominazione sociale l’azienda è tuttora attiva ed è il più grande interporto privato d’Europa.

Ugo Sciascia il professore divulgatore del realismo dinamico 
Ugo Sciascia (Agrigento, 1911 – 1992) è stato un attivista politico,un personaggio televisivo e accademico italiano, direttore generale dei Comitati Civici dal 1952, presentatore della trasmissione televisiva Rai Vivere insieme dal 1962 al 1970, giornalista, docente di Psicologia sociale e Tecnica della propaganda, autore e divulgatore del realismo dinamico.

Fino al 1946 fu maggiore dell'Arma del Genio. Viene citato come segretario generale dell'Ente Spettacolo (oggi Fondazione Ente Spettacolo) nel 1948. Fu direttore generale nel 1952 e poi presidente nel 1957 dei Comitati Civici fondati da Luigi Gedda nel 1948. Insegnò Psicologia Sociale e Psicologia dell'apostolato presso l'Università Pontificia Lateranense e Tecnica della Propaganda all'università Pro Deo (oggi LUISS).Fu scrittore e divulgatore scientifico. Fu giornalista e pubblicista per numerosi periodici, cattolici e non, su tutto il territorio nazionale. Diresse la rivista Collegamento dei Comitati Civici e alcune rubriche su giornali quotidiani. Collaborò con la rivista per ragazzi Il Vittorioso e con la Rivista del cinematografo. Conferenziere e moderatore partecipò a convegni e tavole rotonde in tema di sociologia, psicologia, famiglia, cinema. Dal 1962 al 1970 condusse 80 puntate di una popolare trasmissione televisiva in prima serata sul primo canale nazionale (oggi Rai 1): Vivere insieme. Consisteva in un atto unico teatrale scritto appositamente e commentato al termine da esperti in un dibattito di cui Sciascia era moderatore e presentatore. Collaborò ad altre trasmissioni televisive e radiofoniche.

Dagli anni sessanta in poi fu moderatore e relatore di incontri per dirigenti e imprenditori dell'U.C.I.D. ed altri tenuti da Paolo Arnaboldi, Tommaso Demaria e Giacomino Costa su temi sociologici, economici, filosofici e metafisici del realismo dinamico. Successivamente divenne egli stesso, sia come docente che come conferenziere autore di opere di approfondimento, sviluppo e divulgazione del realismo dinamico.

Il teorizzatore del modello di sviluppo del realismo dinamico 
Ugo Sciascia fu moderatore ad alcune tavole rotonde dell'U.C.I.D. negli anni sessanta. In quelle occasioni venne a contatto con Paolo Arnaboldi, Tommaso Demaria e Giacomino Costa dai quali ebbe modo di conoscere il realismo dinamico: la filosofia e metafisica orientata alla interpretazione della realtà storica ed alla promozione di un diverso modello di società non capitalista, non marxista o socialista ma di tipo organico dinamico.

Da iniziale uditore, a partire dal 1968, divenne autore e sviluppatore del realismo dinamico tenendo relazioni e conferenze sul tema. La sua azione fu divulgativa. Sciascia compì uno sforzo per rendere fruibili e comprensibili le scoperte della metafisica realistico dinamica di Tommaso Demaria in ambito di interpretazione della realtà storica, in ambito teologico e di modello sociale. Sua è la coniazione in ambito realistico dinamico del termine ideanima che Sciascia intendeva proporre per indicare quello che nel gergo del realismo dinamico è l'ideoprassi, cioè l'ideologia come prassi razionalizzata, ciò che per utilizzare la terminologia corrente, viene indicato come il tipo e/o modello di sviluppo.

Ugo Sciascia fu anticomunista militante ed ebbe ben chiare quali erano le critiche che venivano mosse alla ideologia marxista. Nel 1949 la Congregazione del Sant'Uffizio emanò un decreto popolarmente conosciuto come la scomunica ai comunisti, evidenziando il carattere anticristiano del comunismo. A Ugo Sciascia erano altrettanto chiaramente note le critiche e le condanne che erano rivolte verso l'altra ideologia che sosteneva il modello di sviluppo liberal capitalista. La condanna della Chiesa cattolica del liberal capitalismo fu pronunciata già da Leone XIII nel 1891 con la enciclica Rerum Novarum e ribadita successivamente da altri pontefici tra cui Paolo VI, Giovanni Paolo II e successivamente da Benedetto XVI e Francesco. Nonostante questi ripetuti pronunciamenti dei pontefici il liberal capitalismo era considerato la via da seguire anche da molti attori politici ed economici cattolici. Tommaso Demaria approfondì con gli strumenti del realismo dinamico la critica ai due modelli di sviluppo marxista e capitalista giungendo alla formulazione del "vero" modello di società che definì organico dinamico (dinontorganico), laico e profano, in tutto compatibile con la razionalità della vita che coincide nella fattispecie con il logos dei cristiani. Ugo Sciascia fece proprio quel nuovo modello di sviluppo organico dinamico e lo divulgò tramite opere letterarie e nella sua funzione di docente e conferenziere. La sua azione di diffusione dell'"ideanima" organico dinamica non passò inosservata sia ad esponenti del pensiero marxista-socialista che a cattolici di orientamento liberal capitalista che giunsero a descrivere lo Sciascia divulgatore del realismo dinamico anche come il teorizzatore del cristianesimo come ideologia.

Le pubblicazioni di Ugo Sciascia di contenuto realistico dinamico sono:Società in trasformazione e trasformazione dell'uomo: convegno di Rapallo per imprenditori e dirigenti, 7-10 marzo 1968;Che significato ha questo nostro tempo? Conferenza tenuta da Ugo Sciascia il 22 maggio 1973 al Teatro La Fenice di Venezia; Dopo il socialismo: conferenza tenuta il 10 gennaio 1974 col titolo "Per una società nuova", in apertura del ciclo organizzato dall'Istituto di scienze religiose dell'Università gregoriana, sull'argomento "L'uomo e il futuro: la speranza cristiana";Per una società nuova dopo il socialismo: definizione di una ideologia per i cristiani e prime linee applicative: approccio 1975.

I libri di Ugo Sciascia di contenuto realistico dinamico sono: Per una società nuova: inizio di una ricerca partecipata 1973 e Crescere insieme oltre capitalismi e socialismi: rifondazione culturale dall'Italia, per l'Europa, al mondo 1977.

Nicola Palmisano l'educatore salesiano per un diverso modello sociale 
Don Nicola Palmisano, S.D.B (Taurisano, 9 novembre 1940 – Roma, 20 gennaio 1993), è stato un presbitero, educatore, attivista e filosofo italiano. Detto anche Lino e il "Don Milani del Sud", fu impegnato in attività per il riscatto di giovani in disagio sociale ed esponente del movimento filosofico realismo dinamico. Studiò filosofia e teologia presso il Pontificio Ateneo Salesiano a Roma. Qui si adoperò per la pastorale e l'assistenza materiale tra i baraccati del Fosso di Sant'Agnese. Iniziò la sua attività di educatore e animatore religioso e sociale nell'Oratorio "Don Bosco" di Taranto che mobilitò per intervenire presso i poveri e bisognosi. Prese domicilio presso le baracche "Zaccheo" per restare vicino ai giovani più svantaggiati ed emarginati che costituivano l'interesse della sua missione.Dal 1973 fu destinato a Foggia presso la Parrocchia del Sacro Cuore del quartiere Candelaro a quel tempo considerato problematico. Nel 1978 assieme ai confratelli fondò la "Comunità sulla strada di Emmaus".Emmaus si dedicava alla accoglienza di esclusi e sbandati di ogni provenienza tra cui tossicodipendenti ed ex carcerati. La comunità operò in attività educative, riabilitative ed agricole.

Don Nicola Palmisano realizzò scuole serali per combattere l'analfabetismo di ritorno, percorsi di formazione e laboratori artigiani per l'avvio al lavoro di giovani. Intervenne frequentemente nel dibattito pubblico per denunciare e proporre rimedi educativi sui temi della emarginazione, della tossicodipendenza, della violenza.

All'indomani del 23 novembre 1980, partì dalla parrocchia Sacro Cuore e dalla Comunità Emmaus di Foggia per Santomenna, uno dei comuni più colpiti dal terremoto dell'Irpinia. Don Nicola si trattenne oltre 10 mesi alloggiando in una tenda per prestare conforto spirituale e materiale.Nel 1987 fu nominato direttore dell'Opera Don Bosco di Napoli, una struttura dedicata alla rieducazione umana e sociale di ragazzi affidati dal Tribunale dei Minori e dai servizi ed istituzioni cittadine.  Più volte presentò appelli a sostegno dei progetti per il riscatto dei giovani assistiti nel corso della trasmissione Rai "Uno Mattina". Nel 1990, a seguito del deteriorarsi del suo stato di salute, fu destinato all'Istituto Salesiano di Santeramo in Colle. Anche qui fu grande animatore degli ambienti giovanili sociali e culturali per la promozione di un diverso modello sociale, diventando presidente del Movimento Ideoprassico Dinontorganico e della associazione Nuova Costruttività. Morì al policlinico Gemelli di Roma il 20 gennaio 1993.

Pensiero e azione nel realismo dinamico 
Nicola Palmisano si ispirò nel suo agire da educatore a don Bosco a Paulo Freire e a don Lorenzo Milani tanto da ricevere l'appellativo di "don Milani del Sud".  Tra il 1981 ed il 1993 scrisse 4 opere che raccolgono il suo pensare ed agire pedagogico. Ricorse anche ad iniziative forti e a volte provocatorie, come portare le "lavagne in chiesa" o partecipare personalmente con striscioni a manifestazioni. Per la sua dedizione agli ultimi ed ai bisognosi piuttosto che alle attività canoniche convenzionali da " sacerdote di sacrestia" fu accomunato impropriamente al pensiero marxista. Al contrario fu fautore di un diverso tipo di sviluppo, il realismo dinamico di fondamento teospiritualista, anticomunista e anticapitalista. Riconobbe e criticò marxismo e capitalismo, entrambe dottrine ateo-materialiste ed anticristiane. Il realismo dinamico è sovrapponibile come modello sociale al comunitarismo di cui furono teorici ed attuatori anche gli imprenditori Adriano Olivetti e Giacomino Costa. Condivise la visione teologica, metafisica, sociale e della realtà storica con il filosofo Tommaso Demaria di cui fu allievo. Sviluppò il realismo dinamico incarnandolo nelle sue azioni di educatore e di "sacerdote di strada" descrivendone teoria e pratica nella sua opera postuma "Quanto resta della notte". La sua esperienza nel recupero delle persone "scarto" della società lo portò alla consapevolezza che lo sforzo era vanificato dai nuovi danni continui e peggiori che l'errato tipo di sviluppo andava generando. L'azione, secondo Palmisano, andava spostata sul cambiamento del modello sociale ed economico e quindi prima ancora sulla cultura che lo genera. Da queste considerazioni nacque negli ultimi anni di Nicola Palmisano l'impegno per lo sviluppo del realismo dinamico e per la diffusione della sua conoscenza.

"Libere ACLI" il movimento di lavoratori fondato sul realismo dinamico 
Le "Libere ACLI" furono un movimento di lavoratori che adottò il realismo dinamico come proprio fondamento culturale. Il "manifesto" realistico dinamico delle Libere Acli è pubblicato in: Sette domande sulle A.C.L.I. e la svolta di Vallombrosa e sette risposte delle " Libere A.C.L.I." del 1971.

Nel 1971 nella Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani Acli, le correnti interne che non avevano accettato la svolta socialista promossa dal presidente Livio Labor, abbandonarono l'associazione. Il primo Circolo Acli a lasciare l'Associazione di cui si ha notizia fu quello di Avesa nel Comune di Verona su spinta del prof. Gaetano Peretti. La prima separazione strutturata dalle Acli avvenne il 7 febbraio 1971 a Milano. Nascono le "Libere Acli" la cui linea culturale fu incentrata sulla nuova ideologia, che in termini correnti coincide con il modello di sviluppo, del realismo dinamico, non liberista e non marxista del prof. Tommaso Demaria. Carlo Borrini ne divenne presidente il 12 maggio 1971. Successivamente a Roma il 1º novembre 1971 si costituisce il "Movimento Cristiano dei Lavoratori Italiani" (MoCLI) , con presidente ancora Carlo Borrini. Il MoCLI si tenne distinto dalle Libere Acli in quanto queste ultime furono oggetto di numerose cause legali intentate dalle Acli per l'azione di sottrazione di interi circoli Acli, con il minimo di 100 tesserati ciascuno,   operato dalle Libere Acli  e per questioni di utilizzo del nome Acli. Infine l'8 dicembre 1971 a Roma sono fondate le "FederACLI" con a capo gli onorevoli Giovanni Bersani e Michelangelo Dall'Armellina,  la più organizzata delle tre scissioni. Cambiarono denominazione dal giugno 1972 in FederACL. Le tre nuove formazioni Libere Acli, MoCLI e FederACL contarono 250 000 iscritti. MoCLI e FederACL si uniranno a Roma l'8 dicembre 1972 per costituire il Movimento Cristiano Lavoratori o MCL, che seguirà una linea fondata sul "capitalismo dal volto umano". Le Libere Acli rimaste invece fedeli alla impostazione culturale del realismo dinamico diedero prima vita al Movimento Ideologico Cristiano Lavoratori ed una volta superata la svolta socialista delle Acli per opera di Marino Carboni considerarono esaurita la loro funzione come di movimento di lavoratori e continuarono la loro opera culturale nel Movimento Ideoprassico Dinontorganico MID. Tramite questa esperienza iniziata dalle Libere Acli divennero nuovi autori che contribuirono al realismo dinamico Gaetano Peretti, Gaetano Bellorio e Stefano Fontana.

Il contenuto realistico dinamico dei documenti programmatici delle Libere Acli e del Movimento Ideologico Cristiano Lavoratori 

Nel 1971 la reazione dei lavoratori cattolici che aderirono alle Libere Acli fu di rifiuto della svolta marxista che aveva coinvolto la maggioranza delle Acli. Contemporaneamente era chiara a molti la non idoneità della proposta ideologica capitalista-liberista. Venne cercata dai primi fondatori una "ideologia", per usare la terminologia del tempo, laica ma in tutto compatibile con il "logos", la razionalità dei cristiani e venne riconosciuto il prof. Tommaso Demaria come suo teorizzatore. Nello stesso periodo anche il prof. Ugo Sciascia, allora presentatore televisivo molto noto come esperto di psicologia e sociologia aveva iniziato la sua opera di divulgazione del realismo dinamico indicandolo con il neologismo "ideanima" che lo distinguesse dall'utilizzo compromesso da molti diversi significati dato al termine "ideologia". Il primo testo programmatico delle Libere Acli reperibile è Sette domande sulle A.C.L.I. e la svolta di Vallombrosa e sette risposte delle " Libere A.C.L.I." (1971). Contiene la critica al liberismo capitalismo, al marxismo, e una descrizione dei fondamenti della concezione realistico dinamica. Nella trattazione vengono presi in considerazione tre temi fondamentali per ciascuna delle tre "ideologie": l'impresa, la società, la persona umana. Segue una sintesi.

Concezione capitalista 
Con il linguaggio tipico degli anni settanta il documento propone una descrizione della concezione capitalista.

Limpresa è la combinazione di fattori di produzione ad opera dell'imprenditore per il profitto (paleocapitalismo); per il profitto e la creatività (neocapitalismo); l'impresa capitalista rimane una cosa.

La società è un puro apparato istituzionale e giuridico.

La persona umana : nell'impresa è soggetto di proprietà (imprenditore e dirigenti) ed è lavoro-merce (lavoratori); nella società è un semplice individuo.

Nella concezione capitalista l'impresa rimane cosa che rende cose anche gli uomini. Ma più per un fatto empirico che per un principio ideologico.

 Concezione marxista 
La concezione marxista viene così schematizzata.

Limpresa nell'area capitalista è un furto(come capitale), è uno sfruttamento (come lavoro), è lotta di classe (come funzione).

La società capitalista è il prodotto dell' impresa capitalista da distruggere con la lotta di classe e la rivoluzione.

La persona umana torna ad essere una cosa, non più come una merce, ma come una "forza" (Proletari di tutto il mondo unitevi).

 Concezione realistico dinamica 
La concezione realistico dinamica od organico dinamica viene così proposta.

Limpresa è lorganismo dinamico economico di base della società industriale o postindustriale. Come organismo è sintesi tra la impresa come cosa e le persone che ne fanno parte ed in funzione delle persone.

La società globale è un insieme di organismi dinamici compenetrantisi e solidali (a cominciare dall'impresa), in funzione del bene comune e dei singoli. Vige tra le parti, gli individui ed la società un principio "altruico" di reciproco sostegno ed equilibrio. L'individuo di adopera per la vita della comunità e la comunità si adopera per la valorizzazione e la pienezza di vita dell'individuo.

La persona umana è libera e sovrana ma anche non autonoma e persona cellula in quanto parte di un organismo società di cui è membro. La società è quindi un organismo che si autocostruisce dinamicamente e attivisticamente per la vita comune e per la vita individuale, dei propri membri e di tutti.

In un mondo dinamico che si impone ormai come organismo dinamico a tutti i livelli in contrapposizione alla vecchia società statica, la persona umana può realizzarsi come persona cellula. La persona cellula quindi realizza e salva la persona umana autonoma.

Analoghi contenuti sono riportati negli altri testi di riferimento sul tema: Per un impegno ideologico cristiano (1972) edito da FederACL e Punti orientativi ideologico-sociali (1974) a cura del Movimento Ideologico Cristiano Lavoratori.

 Giuseppe Tacconi: gli studi ecclesiologici e pedagogici 
Giuseppe Tacconi (Verona 7 febbraio 1966 – Negrar 16 gennaio 2020), salesiano, è stato docente di Pedagogia e Didattica Generale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Verona. Baccalaureato in Filosofia nel 1988, conseguì il Diplom-Theologe Univ. (12 semestri) nel 1995 presso la Philosophisch-Theologische Hochschule - Theologische Fakultät - Benediktbeuern (Germania) con una tesi dal titolo: "Das Ich des Christen im Wir der Kirche. Persönliche und ekklesiale Subjektivität im Denken von Tommaso Demaria". Si laureò in Pedagogia a Verona nel 2000. Operò anche come direttore nel Centro Pedagogico “Don Bosco” di Verona fino al 2004.  Nel 2005 venne nominato ricercatore universitario presso l’Università di Verona. Realizzò 132 pubblicazioni. Nel 2017 ottenne l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore di II fascia nel Settore Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa.

Nell’ambito del realismo dinamico pubblicò in Nuove Prospettive  Il problema dell’uomo e della storia in Joseph Gevaert (1988) e Catechesi e persona: possibili sviluppi (1989).

Nel 1996 pubblicò La persona e oltre. Soggettività personale e soggettività ecclesiale nel contesto del pensiero di Tommaso Demaria. In questa opera Tacconi si soffermò sulla riflessione ecclesiologica del realismo dinamico estraendone anche contenuti pedagogici.

 Una pedagogia del “noi inclusivo” 
Un contributo originale di Giuseppe Tacconi al realismo dinamico verte nello sforzo di renderne più espliciti i contenuti pedagogici.

Per la trattazione del tema vengono dati per noti e compresi una serie di passaggi che fanno parte della visione realistico dinamica della realtà storica dal naturale allo storico, dal mondo statico al mondo dinamico, dalla società statico sacrale alla dinamico secolare, passaggi tra loro intrecciati, da approfondire in altre sezioni della pagina. Tacconi fa emergere la visione della “possibilità di una nuova prossimità ontologica degli esseri umani tra loro, uniti nella co-appartenenza ad una realtà storica globale e nella solidarietà dinamica di un unico organismo che si auto-costruisce. Non si tratta semplicemente di un processo di comunicazione da persona a persona o di un generico invito a “volersi bene”, ma di un essere in comune, di una condivisione nell’essere.”  In questo la visione del realismo dinamico si distingue ad esempio, dall’ontologia relazionale propria del pensiero dialogico, che assegna un primato al “tu”; egli prospetta una relazione ontologica tra gli umani tale da configurare la mai finita costruzione di un’autentica nuova realtà universale e dinamica; da qui il primato assegnato al “noi inclusivo” di tutta l’umanità, dunque mai contrapposto a qualsivoglia “altri”. Tacconi cita a conferma di queste valutazioni B. Carper, Il pensiero dialogico. Franz Rosenzweig, Ferdinand Ebner e Martin Buber, Morcelliana, Brescia 2009.

 Educazione ed educatività nel realistico dinamico 
Tacconi scrive che l’educazione vista in senso realistico dinamico si basa sulla possibilità di costruire una società autenticamente organico-dinamica.”Può essere definita come una cura hominis finalizzata non solo allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno in quanto persona, ma anche alla costruzione di una realtà storica, di un’umanità, intesa qui non in senso astratto o solo interiore, ma come la “realtà umana esistenziale”, dinamica e concreta, dei miliardi di esseri umani che vivono su questo pianeta autenticamente organica. In questo senso, l’educazione può essere vista anche come cura del legame o cura relationis.” Nel cercare un modo contemporaneo di descrivere quello che in termini realistico dinamici è il trascendentale dell’educatività, una delle caratteristiche degli organismi dinamici, Tacconi riporta questa citazione da Silvano Petrosino relativamente alla educazione scolastica nell'occidente: «La società contemporanea, almeno quella capitalistica occidentale, [...] non ha bisogno di attendere l’età scolare per mettere in azione il suo potenziale educativo.” Continua Petrosino scrivendo che nella nostra società non c’è più un solo ed unico momento scolastico ad essere investito della funzione educativa: ”Oggi, prima della scuola e più profondamente di essa, ad educare e formare sono, ad esempio, i messaggi della televisione e della radio, il meccanismo della pubblicità ed il contenuto della stampa [...]. Da questo punto di vista la scuola è decaduta dalla sua funzione privilegiata che essa occupava all’interno della gerarchia educativa, ed un insieme di forze l’ha, in questa posizione, sostituita. Rispetto a questo insieme di forze la scuola funziona al massimo come opera di consolidamento di una formazione già e altrove avvenuta. Ciò significa che l’apparato scolastico non è più il luogo dell’educazione, e non perché si sia perso [...] o non sia più necessario il senso dell’educazione, ma perché quest’ultimo è in azione su un'altra scena [...]. Oggi è l’intera società, il suo meccanismo, la sua unità, ad essere educativa».

Afferma Tacconi che il capitalismo globale e laddove operante il marxismo, intesi come modelli di sviluppo, trasformati in sistema di vita e mentalità collettiva, costringono a pensare, a vivere e ad agire dentro la loro logica ed in questo modo educano.

 Mario Toso e la società come ente dinamico 
Mario Toso ( Mogliano Veneto, 2 luglio 1950 ) è Salesiano dal 16 agosto 1967.  Laureato in Filosofia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, consegue la licenza in Filosofia presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma e la licenza in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense di Roma. Dal 1980 è docente di Filosofia presso l'Università Pontificia Salesiana e, dal 1991, professore ordinario di Filosofia teoretica; dal 1994 al 2000 è decano della facoltà di filosofia e, dal 2003 al 2009, magnifico rettore della medesima università. Collabora con papa Benedetto XVI alla stesura dell'enciclica Caritas in veritate. Dal 2009 papa Benedetto XVI lo nomina segretario del Pontificio consiglio della giustizia e della pace istituito da papa Paolo VI nel 1967 per promuovere nel mondo la giustizia e la pace secondo il Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa e vescovo titolare di Bisarcio. Nel 2015 papa Francesco lo nomina vescovo di Faenza-Modigliana.

Toso scrive in merito al realismo dinamico di Tommaso Demaria:«Nonostante il linguaggio non sempre accessibile al comune lettore i contenuti mi sono apparsi di grande novità. Egli ha inteso completare la filosofia di Tommaso d’Aquino, elaborandone una in sintonia con il metodo realista del grande teologo medievale. Fedele a tale metodo si è proiettato in una speculazione che lascia ammirati per la sua acutezza ed originalità. Come l’Aquinate don Tommaso va ammirato più per il metodo del pensare che per i singoli risultati».

Toso scrive ancora di Tommaso Demaria:« è stato in grado di forgiare nuove categorie di pensiero, di offrire strumenti ermeneutici originali, capaci di superare quelli più classici, ereditati dal pensiero greco e latino, dai grandi teologi e filosofi del Medioevo, nonché di epoche successive, come il Rinascimento e l’età moderna. Ma non solo. Nel pensiero e nella strumentazione epistemologica e categoriale demariani è integrato il meglio della filosofia esistenzialista, fenomenologica, post-moderna e neotomista. [...] Con i suoi scritti, il teologo e il filosofo Tommaso Demaria non insegna solo ad avere uno sguardo critico nei confronti di ideoprassi monche e disumanizzanti della storia, della società, dei mass media, delle nuove tecnologie, della stessa ecologia integrale. Egli sollecita, oltre che a pensare rettamente, a costruire una nuova storia comunitaria. Guardando al reale ne coglie il moto dinamico interiore.»

Toso considera come dall'intuito di Demaria, definito geniale e capace di coniugare in maniera mirabile fede e ragione, sapere antico e nuovo, siano «scaturiti innanzitutto molteplici scritti, di una valenza e di un’attualità impensate. In secondo luogo, ne è derivato quel metodo realista che consente di conoscere e di costruire la storia umana quale realtà dinamica, sintetica, avviata a profili multipli, tutti permeati da un’anima unificante la loro totalità e la loro concretezza storicocontingente. Il paradigma di pensiero e di animazione della realtà personale e della storia comunitaria, in Tommaso Demaria non è un a priori, vivente nell’iperuranio, calato dall’alto sulla realtà. È presente nella stessa storia umana, vista e colta come ente dinamico sintetico e concreto, la cui essenza reale ancora non è ma si fa, diviene attivisticamente nel tempo e nello spazio.»

 Un percorso razionale per la scoperta dell'ente dinamico 
Nel suo percorso razionale Toso riconosce che per definire la vera natura della società servono nuove categorie. Toso percorrendo una via autonoma e appoggiandosi a solide basi del pensiero di Tommaso d'Aquino e di altri giunge alla scoperta di un nuovo tipo di ente, dinamico. La sua scoperta, conseguita con un percorso diverso da quello del realismo dinamico, è concorde con quella dell'ente dinamico definito da Tommaso Demaria nel suoi studi metafisici.

 La società come ente 
Mario Toso, nel suo libro Umanesimo sociale. Viaggio nella dottrina sociale della Chiesa e dintorni (Roma, LAS, 2002), affronta l'analisi della società nella sua natura di ente.

L'approccio di Toso, alla società come ente presuppone il superamento del riduttivismo gnoseologico proprio dell'epoca moderna. Toso si avvale di una ragione speculativa e pratica insieme, a partire dalla consapevolezza che per una conoscenza più adeguata della realtà sociale sono utili, secondo Jacques Maritain, i diversi gradi del sapere.

Secondo Toso ancora oggi la filosofia sociale e politica non si è molto allontanata dalle posizioni epistemologiche di Hobbes. Difatti sussiste ancora il problema della connessione tra etica individuale - etica egoista, utilitarista - ed etica pubblica, etica di terza persona, etica della giustizia come equità. Toso cita Ronald Dworkin, liberale «etico», il quale ravvisa nella teoria politica neoliberale e neocontrattualista di John Rawls e, in genere, nella tradizione del contratto sociale in filosofia politica, una strategia della discontinuità tra le convinzioni personali sulla vita buona e l'etica pubblica, quando invece tra di esse dovrebbe esserci continuità.

Toso segnala i tentativi di riabilitazione della filosofia sociale e politica, dopo la crisi dell'epoca moderna e cita ad esempio di Chaim Perelman con la teoria dell'argomentazione, Jürgen Habermas con la teoria dell'agire comunicativo, le teorie neoutilitariste e neocontrattualiste, che Toso interpreta anche come un appello indiretto al recupero di una razionalità sia speculativa che pratica.

 Definizione della società in quanto ente secondo la filosofia classica 
Ma la società esiste come ente? La società, essendo un quid secondo e derivato - ente di secondo grado - dall'Essere primario delle persone concrete - enti di primo grado-, non esiste in sé e per sé, indipendentemente dai soggetti che la pongono. Sebbene, però, non abbia esistenza propria, autonoma rispetto agli individui che la formano, è un qualcosa di veramente reale e distinto dagli individui: è un essere superindividuale, qualitativamente nuovo, come la casa è realtà che si distingue dalle parti che la compongono ed è qualitativamente nuova e diversa rispetto alle pietre, alle finestre, ecc.; come la famiglia è qualcosa di realmente nuovo rispetto ai singoli componenti o alla loro mera somma. Non è il semplice raggruppamento di alcuni individui a dar luogo alla famiglia, ma una loro determinata interrelazione e ordinamento.

 La società non è un essere sostanziale 
Per esistere la società ha bisogno dell'esistenza di altri esseri, gli esseri umani. Se fosse un essere sostanziale, sussistente in sé e per sé, che esercita l'actus essendi, l'atto d'esistere umanamente, gli individui che la originano e che entrano a farne parte come enti spirituali sussistenti, autonomi, perderebbero la loro autonomia ontologico-morale, per divenire altro da sé. Diverrebbero esseri dipendenti dall'essere sostanziale della società, per la loro esistenza di sussistenza e di autonomia. Alla luce dell'esperienza più volte consultata, si deve affermare il contrario, e cioè che è la società a dipendere per la propria esistenza dall'essere delle persone.

Che la società sia un qualcosa di reale appare anche dal fatto che è un'entità operativa, stabile, che perdura quand'anche qualche membro si ritiri o scompaia. Questo, tuttavia, non toglie verità al fatto già segnalato e cioè che la società cessa di esistere nel momento stesso in cui i suoi componenti sciolgono il loro legame o periscono tutti, perché - come si è più volte ripetuto - l'essere della società dipende dall'essere delle persone. In conclusione, si deve dire che la società è un ente reale, ma non un ente sostanziale. Meglio: la società è senza dubbio una reale interrelazione di uomini; e tuttavia non è in alcun modo interrelazione - ordinata ad un fine comune - sostanziale, ossia interrelazione che può sussistere autonomamente e indipendentemente dagli individui che interagiscono fra loro.

 La società è un ente nell'ordine dell'accidente 
Come si è detto, la società è un reale quid, pertanto non è un nulla.  D'altra parte, la società non è ente sostanziale. Non rimane che affermare., secondo la filosofia tradizionale e neoscolastica, che la società è ente accidentale, perché tra l'ente sostanziale e il nulla si dà solo l'ente accidentale, ossia un essere che per esistere ha bisogno di inerire ad un altro essere che sia sussistente in sé e per sé.

Ne fa risultare la seguente definizione: la società è qualcosa di reale, reale nel genere dell'accidente, che è accidente di relazione realmente posta, consistente in una reale unità di ordine. E relazione reale, ossia esse ad o relazione dei membri fra loro e verso il tutto sociale, e relazione del tutto verso i membri. È, prima di tutto, unità di relazione di uomini ordinati verso un fine condiviso.

Toso valuta che tale definizione è insufficiente a descrivere la complessa natura della società che piuttosto corrisponde a questo definizione.

La società è, dunque, più che un semplice ente di relazione, di natura accidentale. Deve pertanto considerarsi ente nuovo, autentico, dotato di una sua unità e sinteticità (determinate dalla condivisione di fini comuni, dalla comunione di vita e di beni, di cultura, da un'azione comune mediante cui si coordinano i singoli al raggiungimento di un fine determinato, ecc. che vengono ordinate in vista della crescita di tutti, specie dei più deboli), di una sua vita, anche se non può essere ente al modo dell'ente sostanziale, il quale sussiste in sé e per sé, individualmente ed autonomamente.

La società è ente di secondo grado. Si costruisce, cioè, con enti di primo grado, le persone, le quali partecipano alla sua costituzione non con tutto il loro sé, come sostanze, bensì mediante una loro funzione operativa ed attualizzante, per perseguire determinati fini.

La società è ente come realtà umana sociale, organica e viva, come organismo dinamico, organismo sui generis o corpo morale, ossia non semplicemente biologico, perché composto da parti particolari, ossia persone, che sono esseri sussistenti e autonomi, liberi e responsabili.

 La società concretamente esistente e la filosofa sociale realista 
Insomma, la società reale, di qualsiasi tipo essa sia, è qualcosa di nuovo rispetto alle singole persone, è qualcosa di complesso, storico, sovrastorico, dinamico. E questa realtà che viene costruita o decostruita nello spazio e nel tempo. E questa realtà che occorre tenere presente e a cui fare sempre riferimento,  se si vuole delineare una filosofia sociale che non si rinserri entro i cancelli dell'astrattezza e dell'astoricità. Una filosofia sociale realista, per lo stesso metodo che la anima,  non può non rapportarsi e non commisurarsi continuamente con le varie società reali e la loro complessità, non solo istituzionale ma ontologica. Proprio la complessità dell'essere della società è invito per la filosofia -  oltre che per le altre scienze che studiano il fatto sociale -   alla modestia intellettuale, ossia è incessante stimolo ad aspirare all'autentica verità, a costituirsi come sistema aperto di conoscenze, al di là di ideologizzazioni, prede del mito della completezza e dell'esaustività, e al di là di formalizzazioni aprioristiche e idealistiche del sapere.

 La società non è un ente compiuto, ma viene costruita nello spazio e nel tempo 
Tenendo conto della dinamicità dell'ente sociale, si può dire che la realtà metafisica della società è data non solo dall'intersoggettività oggettiva e dall'oggettività strutturale, ma anche dal suo farsi in senso costruttivo o distruttivo. L'essere vero della società è dato primariamente dall'intersoggettività e dal suo farsi costruttivo, positivo, funzionale alla crescita globale di tutte le persone.

La realtà sociale è, dunque, essenzialmente dinamica e trova la propria unità nella direzione della costruzione di una convivenza che pone le condizioni favorevoli al compimento umano in Dio.

Proprio perché realtà unitaria, che si fa in termini umanistici ed umanizzatori - ma sovente anche in termini di disumanità, ossia di fini individuali e utilitaristici - si presenta come un essere, un ente, per nulla riducibile al fenomeno o fatto sociale studiabile dalle scienze positive. Per questo, diventa necessario un approccio metafisico e morale.  Il mondo della libertà che è alla base dell'essere della società è legato alla conoscenza della verità ontologica della realtà.

Là ove c'è l'unità c'è l'ente, perché ens et unum convertuntur. L'ente e l'uno si reciprocano, si scambiano, in concreto si equivalgono.

Come realtà dinamica, la società è caratterizzata dalla divenienza, che non si pone mai neutra/mente, perché è umana o antiumana. Si tratta, dunque, di un divenire ontologico e morale, che non avviene spontaneamente, automaticamente, ma che si attua tramite un'attività che lo fa essere in un senso piuttosto che in un altro. In altre parole ancora, la società è realtà che trascende il semplice divenire, perché è un divenire per farsi secondo prospettive umanistiche. Dunque, un divenire direzionale, secondo un progetto. Il vivere sociale, così come essenzialmente si realizza, è in se stesso rimando ad una necessaria progettualità. È un ente dinamico in cui l'essenza dell'umanità non è compiuta, ma si fa nel tempo e nello spazio e quindi, si richiama ad un dover essere, ad un'essenza archetipa dell'umanità, considerata nel suo aspetto sociale come progetto ben definito, non arbitrario, realisticamente e oggettivamente valido.

 Le cause della società come ente dinamico e concreto 
Anche nel caso della società, l'essenza metafisica può essere meglio colta analizzandone le cause. Avendo a che fare con un ente dinamico e concreto, queste si differenziano dalle cause proprie di un ente considerato semplicemente come esistente. In quest'ultimo caso, cioè in un ente statico, la causa efficiente è per lo meno causa estrinseca, esterna alla sua essenza. La causa materiale e formale, invece, e anche quella finale nonostante le possibili distinzioni per cui, specie con riferimento ad enti statici ed inanimati, si danno cause finali iscritte sia pure inconsapevolmente negli enti, e cause finali estrinseche, sono cause intrinseche, dentro l'essenza.

Per l'ente dinamico che è la società, invece, tutte e quattro le cause efficiente, materiale, formale, finale, sono interne alla sua essenza, ne rappresentano i principi intrinseci, sono tutte e quattro costitutive.

Autori che hanno citato il realismo dinamico

Luigi Bogliolo, Aurelio Curti, Pascual Chávez Villanueva, Tarcisio Bertone, Luigino Bruni, Piero Coda, Stefano Zamagni,Giovanni Battista Costa,Emmanuele Morandi, Sabino Palumbieri, Mario Montani,Luigi Mariano, Simone Budini,Michela Bella,Salvatore Bravo, Olivier Thomas Venard .

 Opere di autori sul realismo dinamico 

 Tommaso Demaria, Sintesi sociale cristiana. Metafisica della realtà sociale (presentazione di Aldo Ellena), Torino, Pontificio Ateneo Salesiano, 1957.
Paolo Arnaboldi, Tommaso Demaria, Il cristiano di fronte alla rivoluzione industriale e al divenire storico: convegno di Rapallo, 3-6 gennaio 1958. A cura della UCID, Verona, Scuola tipografica Casa Buoni Fanciulli, 1958.
Tommaso Demaria, Senso cristiano della rivoluzione industriale, Torino, CESP - Centro Studi don Minzoni, 1958 ca.
 Tommaso Demaria, Strumento ideologico e rapporto fede-politica nella civiltà industriale, Torino, CESP - Centro Studi don Minzoni, 1958 ca.
Paolo Arnaboldi, Tommaso Demaria, Cristianesimo e realtà sociale, Velate di Varese, Edizioni Villa Sorriso di Maria, 1959.
Paolo Arnaboldi, Tommaso Demaria, Impegno cristiano di fronte alla politica ed economia: convegno di Rapallo 3-6 gennaio 1959. A cura della UCID, Verona, Scuola grafica Casa Buoni Fanciulli, 1959.
Tommaso Demaria, Realismo dinamico, Torino, Istituto Internazionale Superiore di Pedagogia e Scienze Religiose, 1963.
Giacomo Costa, Paolo Arnaboldi, Tommaso Demaria, Per la rieducazione all'amore cristiano nel campo economico-sociale: per una valida teoria della pratica e una adeguata pratica della teoria. Atti del convegno: Per la rieducazione all'amore cristiano tra le aziende, tenutosi a Rapallo nel 1964 e atti del convegno: Programmazione economico-sociale e amore cristiano, tenutosi a Rapallo nel 1965.,Genova, Crovetto, 1965·
Paolo Arnaboldi, Tommaso Demaria, Le leve segrete che dominano il mondo: convegno di Rapallo per imprenditori e dirigenti 3-6 marzo 1966, Velate di Varese, FAC, 1966.
Ugo Sciascia, Paolo Arnaboldi, Tommaso Demaria, Società in trasformazione e trasformazione dell'uomo: convegno di Rapallo per imprenditori e dirigenti, 7-10 marzo 1968, Velate di Varese, FAC, 1968.
LIBERE A.C.L.I., Sette domande sulle A.C.L.I. e la svolta di Vallombrosa e sette risposte delle " Libere A.C.L.I.", a cura di Tommaso Demaria, Milano, Centro Studi, 1971.
Libere Acli "federacliste" e Tommaso Demaria, Per un impegno ideologico cristiano, Torino, ALC-FEDERACL, 1972.
Ugo Sciascia, Per una società nuova: inizio di una ricerca partecipata, Bologna, L. Parma, 1973.
Ugo Sciascia, Che significato ha questo nostro tempo? Conferenza tenuta da Ugo Sciascia il 22 maggio 1973 al Teatro La Fenice di Venezia, Bologna, L. Parma, 1973.
Movimento Ideologico Cristiano Lavoratori (a cura), Punti orientativi ideologico-sociali, Bologna, Luigi Parma, 1974.
Tommaso Demaria, Pensare e agire organico-dinamico, Milano, Centro Studi Sociali, 1974.
Ugo Sciascia, Dopo il socialismo: conferenza tenuta il 10 gennaio 1974 col titolo "Per una società nuova", in apertura del ciclo organizzato dall'Istituto di scienze religiose dell'Universita gregoriana, sull'argomento "L'uomo e il futuro: la speranza cristiana", Bologna, Poligrafici L. Parma, 1974.
Ugo Sciascia, Per una società nuova dopo il socialismo: definizione di una ideologia per i cristiani e prime linee applicative: approccio 1975, Bologna, Luigi Parma, 1974.
Tommaso Demaria, L'ideologia cristiana, Bologna, Costruire, 1975.
Tommaso Demaria, Ontologia realistico-dinamica, Bologna, Costruire, 1975.
Tommaso Demaria, Metafisica della realtà storica. La realtà storica come ente dinamico, Bologna, Costruire, 1975.
Tommaso Demaria, La realtà storica come superorganismo dinamico: dinontorganismo e dinontorganicismo, Bologna, Costruire, 1975.

 L'edizione Realismo dinamico, Bologna, Costruire, 1977, 3 vol., riunisce i tre testi precedenti.

 Tommaso Demaria, Sintesi sociale cristiana. Riflessioni sulla realtà sociale, Bologna, Costruire, 1975.
 Tommaso Demaria, La questione democristiana, Bologna, Costruire, 1975.
 Tommaso Demaria, Il Marxismo, Verona, Nuova Presenza cristiana, 1976.
Ugo Sciascia, Crescere insieme oltre capitalismi e socialismi: rifondazione culturale dall'Italia, per l'Europa, al mondo ,''' Napoli, Edizioni Dehoniane, 1977.Mario Occhiena, Riscoperta della realtà : un itinerario filosofico esistenziale, Torino, Gribaudi, 1979.
 Tommaso Demaria, Ideologia come prassi razionalizzata, Arbizzano, Il Segno, 1980.Pizzetti Luigi, Culture a confronto. Sussidio per l’educazione religiosa e civica nelle scuole medie superiori, La voce del popolo edizioni, Brescia 1982.
 Tommaso Demaria, Per una nuova cultura, Verona, Nuova Presenza cristiana, 1982.
 Tommaso Demaria, La società alternativa, Verona, Nuova Presenza cristiana, 1982.Enzo Leuzzi, Un fatto nuovo operante oggi: l'ideologia organico-dinamica. Presentazione di Tommaso Demaria, Genova, Movimento MID,s.d..
 Tommaso Demaria, Verso il duemila: per una mobilitazione giovanile religiosa e ideologica, Verona, Nuova Presenza cristiana, 1982.
 Tommaso Demaria, Un tema complesso sullo sfondo dell'ideologia come strumento ideologico, Verona, Nuova Presenza cristiana, 1984.
 Tommaso Demaria, Confronto sinottico delle tre ideologie. Quarta serie, Roma, Centro Nazareth, 1985.Fontana Stefano, Apertura a “tutto” l’essere, Nuove Prospettive I (1988) 3, 55-59.Nicola Palmisano, Quanto resta della notte? : analisi e sintesi del medioevo novecentesco all'alba del Duemila, Roma, LAS, 1994, ISBN 8821302806, OCLC 33599421.Giuseppe Tacconi, La persona e oltre. Soggettività personale e soggettività ecclesiale nel contesto del pensiero di Tommaso Demaria, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1996. ISBN 88-213-0340-3.Gruppo studio scienza cristiano-dinontorganica di Vicenza , Realismo dinamico: il problema metafisico della realtà storica come superorganismo dinamico cristiano / riduzione dell'opera di Tommaso Demaria , Altavilla (Vicenza), Publigrafica, 2000.Gruppo studio scienza cristiano-dinontorganica di Vicenza ,L'ideoprassi dinontorganica: la costruzione dinamica realistico-oggettiva della nuova realtà storica: revisione del saggio "L'ideologia cristiana" di T. Demaria,Altavilla (Vicenza), Publigrafica, 2001.Mauro Mantovani, Sulle vie del tempo. Un confronto filosofico sulla storia e sulla libertà, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 2002. ISBN 88-213-0483-3.Lorenzo Cretti, La quarta navigazione: realtà storica e metafisica organico-dinamica/Prefazione prof. Mauro Mantovani e Postfazione del prof. Mario Toso, Associazione Nuova Costruttività, Tipografia Novastampa, Verona, 2004.Donato Bagnardi, Costruttori di una Umanità Nuova. Globalizzazione e metafisica dopo Tommaso Demaria. Prefazione Prof. Francesco Bellino ordinario di filosofia morale Università di Bari, Bari, Edizioni Levante, 2007. ISBN 978-88-7949-458-8 .Oliviero Riggi, L'ideoprassi cristiana per una società alternativa nel pensiero di Tommaso Demaria; implicanze filosofiche, Roma, Università Pontificia Salesiana, 2010.Giulio Pirovano, Roberto Roggero, Uniti nella diversità , UK, Lulu Enterprise,2010 , ISBN 9781445245621 .Mauro Mantovani, Alberto Pessa e Oliviero Riggi (a cura di), Oltre la crisi: prospettive per un nuovo modello di sviluppo. Il contributo del pensiero realistico dinamico di Tommaso Demaria (atti dell'omonimo convegno tenuto a Roma nel 2010), Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 2011, ISBN 978-88-213-0808-6Donato Bagnardi, Luci sul terzo millennio: il reale, dalla lettura storico filosofica alle nuove categorie interpretative. Prefazione Prof. Mauro Mantovani, Ordinario di filosofia teoretica,Bari Levante, 2012, ISBN 9788879496070Donato Bagnardi, Sul sentiero dei tre colori: dal neoliberismo alla cultura del dono.La prefazione del prof. Mauro Mantovani,ordinario di Filosofia Teoretica, Bari, Levante, 2016, ISBN 9788879496599.Stefano Fontana, Filosofia per tutti: una breve storia del pensiero da Socrate a Ratzingher. ,Verona, Fede & Cultura, 2016. ISBN 978-88-6409-513-4Tommaso Demaria, Scritti teologici inediti a cura di Mauro Mantovani e Roberto Roggero. Prefazione di mons. Lorenzo Leuzzi, Vescovo ausiliare di Roma. Introduzione di Piergiorgio Roggero. Postfazione di Stefano Fontana, Roma, LAS - Libreria Ateneo Salesiano, 2017, ISBN 978-88-213-1278-6Giulio Pirovano, Roberto Roggero, Politiche: con un modello di sviluppo nuovo, UK, Lulu Enterprise, 2020, ISBN 9791220067553Lorenzo Leuzzi, Il mondo soffre per mancanza di pensiero. Da Paolo VI a Francesco, Teramo, Palumbi, 2020, ISBN 9788872982716Tommaso Demaria, Scritti filosofici e pedagogici inediti. A cura di Mauro Mantovani. Prefazione di Mario Toso, Roma, LAS- Libreria Ateneo Salesiano, 2020, ISBN 9788821313578Olivier Thomas Venard, Cristianesimo, in Enciclopedia Italiana di Scienze, Lettere ed Arti Treccani, Decima Appendice, Roma, Istituto delle Enciclopedia Italiana, 2020, pp. 356–362, ISBN 9788812008766Emanuele Lepore, Sortita attorno al concetto di realtà storica. Per una prima presentazione del pensiero sociale di Tommaso Demaria, in Salesianum, LXXXIII, n. 3, pp. 449–471, Roma, Editrice Las, 2021

 Note 

 Bibliografia 

 Tommaso Demaria, Realismo dinamico, Torino, Istituto Internazionale Superiore di Pedagogia e Scienze Religiose, 1963.
 Tommaso Demaria, Ontologia realistico-dinamica, Bologna, Costruire, 1975.
 Tommaso Demaria, Metafisica della realtà storica. La realtà storica come ente dinamico, Bologna, Costruire, 1975.
 Tommaso Demaria, La realtà storica come superorganismo dinamico: dinontorganismo e dinontorganicismo, Bologna, Costruire, 1975.
 Tommaso Demaria, Pensare e agire organico-dinamico, Milano, Centro Studi Sociali, 1974 ca.Giuseppe Tacconi, La persona e oltre. Soggettività personale e soggettività ecclesiale nel contesto del pensiero di Tommaso Demaria, Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 1996. ISBN 88-213-0340-3.Mauro Mantovani, Alberto Pessa e Oliviero Riggi (a cura di), Oltre la crisi; prospettive per un nuovo modello di sviluppo. Il contributo del pensiero realistico dinamico di Tommaso Demaria (atti dell'omonimo convegno tenuto a Roma nel 2010), Roma, Libreria Ateneo Salesiano, 2011. ISBN 978-88-213-0808-6.
Stefano Fontana, Filosofia per tutti: una breve storia del pensiero da Socrate a Ratzinger'', Verona, Fede & Cultura, 2016. ISBN 978-88-6409-513-4 .

Voci correlate 

 Tomismo
 San Tommaso d'Aquino
 Filosofia scolastica
 Tommaso Demaria
 Giacomino Costa
Ugo Sciascia
Gaetano Peretti
Nicola Palmisano
 Realismo
 Comunitarismo
 Scolastica
 Filosofia della storia

Scolastica